Ivry kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ivry-sur-Seine, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France, 
 Ivry-le-Temple, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Ivry-la-Bataille, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Ivry-en-Montagne, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,